XX puede referirse a:

 el número veinte expresado en numeración romana;
 el siglo XX;
 la banda musical inglesa The xx;
 el álbum xXx (álbum) de la banda anterior; o
 en el sistema XY de determinación del sexo, el par de cromosomas típico de los animales hembras, XX;

Siglas